Schwarzbach (Lausitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Schwarzbach (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Schwarzbach (Bad Reichenhall), een plaats in de gemeente Bad Reichenhall, Beieren
Černá v Pošumaví (Duits: Schwarzbach), een plaats in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen

Schwarzbach (Beieren), een beek in zuid-oost Beieren